164-я (аргентинская) эскадрилья (Великобритания) (, ) — истребительная эскадрилья ВВС Великобритании, состоявшая из аргентинских добровольцев, воевавшая во время Второй мировой войны против войск стран Оси на Западном фронте в 1942—1945 годах.

История 
164-я эскадрилья впервые была сформирована 1 июня 1918 года, однако, так и не получив самолётов, расформирована  4 июля того же года 1918. Вновь сформирована 6 апреля 1942 года в Питерхеде, Абердиншир и уже к началу мая была готовой к боевым действиям.

С началом Второй мировой войны около 600 аргентинских добровольцев, главным образом англо-аргентинского происхождения, присоединились к британским и канадским ВВС. Знаком отличия подразделения был британский лев перед восходящим солнцем (Майское солнце), представляющим Аргентину.

В январе 1943 года подразделение для подготовки личного состава было направлено в Южный Уэльс. На вооружение эскадрильи поступили самолёты Hawker Hurricane. Боевые операции начались в июне 1943 года. С мая 1944 года командиром был назначен майор Персиваль Бик.

В 1944 году подразделение участвовало в операции по высадке союзников в Нормандии. В дальнейшем, в составе 21-й армейской группы участвовало в боях на севере Франции и в Бельгии.

31 августа 1946 года подразделение было переименовано в 63-ю эскадрилью ВВС Великобритании.

Самолёты эскадрильи

См. также 

 Аргентина во Второй мировой войне
 Морин Данлоп де Попп
 Легион «Кондор»
 Мексиканские экспедиционные ВВС

Примечания

Литература

Ссылки 
 164-я эскадрилья на сайте ВВС Великобритании 
 Argentine pilots break silence over World War Two — Reuters 
 Los argentinos que pelearon en la Segunda Guerra, Clarin, 07.08.2005 Interview to 4 surviving anglo-argentinian volunteers 
 «Condecoran a aviadores argentinos que pelearon en la II Guerra para Gran Bretaña», Clarin, 08.04.2005 Report about the ceremony at St. Clement Danes church, remembering the Argentines (including approximately 600 pilots) that fought in World War II on the allied side 

Военно-воздушные силы Великобритании
Военно-воздушные силы Аргентины
Вооружённые силы Великобритании во Второй мировой войне
Аргентина во Второй мировой войне